KGV steht für:

 King-George-V-Klasse (1911), eine Klasse von vier britischen Schlachtschiffen
 King-George-V-Klasse (1939), eine Klasse von fünf britischen Schlachtschiffen
 Knüllgebirgsverein, Wander- und Heimatverein in Nordhessen
 Kraftgrößenverfahren zur Berechnung von statisch unbestimmten Systemen
 Kurs-Gewinn-Verhältnis, eine Kennzahl zur Beurteilung von Aktien
 Kleingartenverein bzw. Kleingärtnerverein
 Kecskeméti Gazdasági Vasút, ehemalige Betreiberin des Schmalspurnetzes Kecskemét in Ungarn

kgV steht für:
 Kleinstes gemeinsames Vielfaches

Abkürzung